Bazaar (deutsch „Basar“) steht für:

 Bazaar, eine Software zur Versionskontrolle
 Bazaar (1949), indischer Film von K. Amarnath
 Bazaar (1982), indischer Film von Sagar Sarhadi
 Bazaar (Boutique), 1955 von Mary Quant gegründete Londoner Boutique
 Bazaar (Kansas), Gemeinde in Chase County, Kansas, USA
 Bazaar (Band), dänische Band

Siehe auch:
 Basar (Begriffsklärung)
Harper’s Bazaar, US-Modezeitschrift